Svěrák är ett berg i Tjeckien. Det ligger i länet Karlovy Vary, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Prag. Toppen på Svěrák är  meter över havet.

Terrängen runt Svěrák är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Větrovec,  meter över havet,  km söder om Svěrák. Runt Svěrák är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karlovy Vary,  km väster om Svěrák. Omgivningarna runt Svěrák är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i Karlovy Vary (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre
Kontrollbehov inkommande wikilänkar